Pallas (Oudgrieks: ) was de zoon van de Titaan Crius en Eurybia. Pallas werd voorgesteld als een geit of als een mens met de trekken van een geit. Hij heerste over het sterrenbeeld Voerman en de ster Sirius, totdat Athena hem in de Titanenstrijd doodde. Als blijk van haar overwinning, verwerkte ze zijn geitenhuid in haar schild en kreeg de godin de erenaam Pallas Athena.

Bij de godin Styx verwekte hij twee dochters, Nikè (overwinning) en Bia (geweld), en twee zonen, Kratos (kracht) en Zelus (ijver).

Stamboom 

Titaan